Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Moyá che ha battuto in finale József Krocskó 6-2, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Carlos Moyá (Campione)
 Marcelo Charpentier (semifinali)
 Filip Dewulf (secondo turno)
 Wojciech Kowalski (primo turno)

 Younes El Aynaoui (quarti di finale)
 David Škoch (primo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)
 Brian Dunn (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1995